Megálo kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Megálo Sofráno, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Megalonísi (ö i Grekland), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar